Ocaña (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Norte de Santander
 Ocaña (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
 Luis Ocaña, een Spaans wielrenner